Ningbo Challenger, właśc. Yinzhou International Men’s Tennis Challenger – męski turniej tenisowy rangi ATP Challenger Tour i kobiecy rangi WTA 125K Series rozgrywany na kortach twardych w chińskim Ningbo. Panowie rywalizują od 2011 roku, a kobiety grały w latach 2010–2014.

Mecze finałowe

Gra pojedyncza mężczyzn

Gra podwójna mężczyzn

Gra pojedyncza kobiet

Gra podwójna kobiet

Bibliografia 
 

Ningbo Challenger
Turnieje tenisowe ATP Challenger Tour
Turnieje tenisowe w Chinach